Als Eiswurm werden folgende Ringelwürmer bezeichnet:
Mesenchytraeus solifugus, in Gletschern des nordwestlichen Nordamerika
Sirsoe methanicola, in Kalten Quellen des Golfs von Mexiko